Lincoln Zephyr steht für:

 Lincoln-Zephyr, eine Automarke der 1930er und 1940er Jahre
 Lincoln MKZ, ein seit 2005 in den USA verkaufter PKW der Ford Motor Corporation